RFM - uma estação de rádio portuguesa
 RFM (economia) - método utilizado para analisar o comportamento do cliente

Desambiguações de siglas